Антро́пов (Антро́пова) — русская фамилия.

Известные носители

А 
 Антропов, Александр Альбертович (род. 1973) — казахстанский футболист.
 
 Антропов, Андрей Михайлович (род. 1967) — советский и российский бадминтонист, неоднократный чемпион СССР и призёр чемпионатов Европы.
 Антропов, Андрей Романович (1878—1956) — русский и немецкий химик.
 Антропов, Анатолий Петрович (1906—1982) — советский скульптор.
 Антропов, Анатолий Степанович (1916—1996) — полный кавалер ордена Славы.

В

Г, И, К 
 Антропов, Георгий Петрович (1924—2011) — инженер, учёный, лауреат Сталинской и Государственной премий СССР.
 Антропов, Иван Александрович (1888—1938) — русский юрист, профессор.
 Антропов, Константин Григорьевич (1950—2021) — советский и российский автогонщик.

Л 
 Антропов, Лев Иванович (1913—1994) — советский учёный, доктор химических наук, профессор, член-корреспондент АН УССР.
 Антропов, Леонид Иванович (1911—1979) — русский архитектор.
 Антропов, Лука Николаевич (1843—1881) — русский драматург и критик.

Н

О, П, Р, Я 
 Антропов, Олег Петрович (род. 1947) — советский волейболист, латвийский тренер, олимпийский чемпион.
 Антропов, Пётр Яковлевич (1905—1975) — советский государственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Антропов, Роман Лукич (псевдоним: Роман Добрый; 1876—1913) — русский прозаик, фельетонист и драматург.
 Антропов, Юрий Васильевич (1937—2003) — русский советский писатель.



Примечания

См. также 
 
 
 
 Антроповское
 Антроповы — о дворянском роде
 Антроповы Ямы